Bullhead Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bullhead Lake (Iowa)
 Bullhead Lake (Barry County, Michigan)
 Bullhead Lake (Grand Traverse County, Michigan)
 Bullhead Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Bullhead Lake (Iron County, Michigan)
 Bullhead Lake (Isabella County, Michigan)
 Bullhead Lake (Lake County, Michigan)
 Bullhead Lake (Luce County, Michigan)
 Bullhead Lake (Marquette County, Michigan)
 Bullhead Lake (Mecosta County, Michigan)
 Bullhead Lake (Presque Isle County, Michigan)
 Bullhead Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Bullhead Lake (Van Buren County, Michigan)
 Bullhead Lake (Wexford County, Michigan)
 Bullhead Lake (Becker County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Cass County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Itasca County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Morrison County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Pine County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Watonwan County, Minnesota)
 Bullhead Lake (Montana)
 Bullhead Lake (New York)
 Bullhead Lake (Deuel County, South Dakota)
 Bullhead Lake (Marshall County, South Dakota)
 Bullhead Lake (Roberts County, South Dakota)
 Bullhead Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Barron County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Manitowoc County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Polk County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Price County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Taylor County, Wisconsin)
 Bullhead Lake (Waushara County, Wisconsin)